Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1974/75 war die 23. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde Eintracht Trier, die in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit dem zweiten Platz in der Südwestgruppe abschloss und somit auch in der kommenden Saison in der Amateurliga spielen musste. Der VfL Neuwied nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1975 teil und scheiterte in der 1. Runde an der SpVgg 07 Ludwigsburg (Württemberg). Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der BC Ahrweiler, die SpVgg Bendorf, die SG Eintracht Lahnstein und der SC Rhein-Ahr Sinzig antreten. Für die nachfolgende Saison 1975/76 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga: Alemannia Plaidt, SpVgg EGC Wirges und der SV Speicher.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1974/75 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1974/75 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 9. März 2022

Fußballsaison 1974/75
1974